Trepow (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Fjodorowitsch Trepow (1868–1928), russischer Staatsmann und Ministerpräsident (1916–1917)
 Dmitri Fjodorowitsch Trepow (1855–1906), russischer General; Bruder des Alexander
 Fjodor Fjodorowitsch Trepow (1812–1889), russischer General; Vater von Alexander und Dmitri